Гвајабера има више значења:

 Гвајабера (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајабера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвајабера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику